Trudovoi (Kuban), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Trudovoi (Moldavànskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Trudovoi (Bitxevi), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Trudovoi (Kíevskoie), localitat del territori de Krasnodar, a Rússia
 Trudovoi (Stàvropol), localitat del territori de Stàvropol, a Rússia